Aufputz steht für:
 Aufputz, Zierbüschel auf historischen Waffen
 Aufputz (Mode), Ziermaterial in Form von Borten, Rüschen, Aufnäharbeiten etc. auf dem Stoff eines Bekleidungsstücks
 Installation von Leitungen auf dem Putz vorgenommen werden, siehe Auf Putz